A Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp) é uma organização social que há mais de 90 anos trabalha pela melhoria da educação no Brasil. Sua equipe de educadores e profissionais de comunicação utilizam, continuamente, o que há de mais atual em tecnologia para produzir conteúdos de qualidade e acessíveis a todos. "Comunicar para educar" tem sido a sua missão durante todos esses anos.

A Acerp é responsável pela produção de conteúdo e gestão operacional da TV INES e TV Escola e pela gestão operacional da TV UFOP e Rádio UFOP.

História

Inicialmente chamada de Fundação Roquette Pinto, a organização foi criada em 1990, homenageando o pai da radiodifusão brasileira Edgar Roquette-Pinto e reunindo todos os veículos de comunicação do Ministério da Educação e da Cultura. Na época, estavam sob a tutela desse Ministério a TVE e a Rádio MEC . Em 1998, tornou-se o primeiro órgão do Governo Federal a se tornar Organização Social passando a se chamar Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp). 

Em 2007, a gestão da TV Brasil (antiga TVE Brasil) foi transferida para a recém-fundada Empresa Brasil de Comunicação, por meio de decreto publicado no Diário Oficial da União, em 25 de outubro de 2007. A criação da EBC foi autorizada por meio da Medida Provisória 398, publicada no dia 11 do mesmo mês. A empresa nasceu da união dos patrimônios e do pessoal da Empresa Brasileira de Comunicação (Radiobrás) e dos bens públicos da União que estavam sob a guarda da Acerp. Com a criação da EBC, um novo contrato de gestão entre Governo Federal e Acerp foi feito e esta passou a ser prestadora de serviço à EBC, bem como gestora e produtora da TV Escola e TV INES. 

Em 2014, a Acerp passa a ser supervisionada pelo MEC em seu novo Contrato de Gestão assinado com a União.  

Em 06 de março de 2018, foi assinado Contrato de Gestão, parceria entre o então Ministério da Cultura, hoje Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania, e o Ministério da Educação, através do qual a Cinemateca Brasileira passou a ser administrada pela Acerp. 

Em 2019 é firmado acordo entre a Universidade Federal do Ouro Preto e a Acerp. A organização social assume a gestão operacional da TV UFOP e Rádio UFOP.  

Em dezembro do mesmo ano, se encerra o Contrato de Gestão com o MEC e a Acerp deixa se ser supervisionada pelo Ministério. 

Em 2020, se encerra o contrato com a Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania e a Cinemateca Brasileira deixa de ser administrada pela Acerp.

Linha do tempo
1923 - Criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro por Edgard Roquette-Pinto.
1936 - Passa a se chamar Rádio MEC.
1967 - Criação da Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa (FCBTVE/MEC).
1975 - Início do Canal 2, TVE RJ.
1983 - Criação da Rádio MEC FM.
1987 - TVE transmitida via satélite Brasilsat.
1990 - FCBTVE passa a ser a Fundação Roquette Pinto (FRP).
1995 - Criação da TV Escola.
1998 - Extinção da FRP e criação da Acerp, qualificada como Organização Social.
2007 - Início da prestação de serviços para a EBC e extinção da TVE Brasil (torna-se TV Brasil). A Rádio MEC permanece como parte da EBC.
2013 - Fim da prestação de serviços para a EBC.
2013 - Criação da TV INES.
2014 - Assinatura de novo contrato de gestão com a União.
2018 - A Acerp passa a administrar a Cinemateca Brasileira.
 2019 – Acerp assume a gestão operacional da TV UFOP e Rádio UFOP; Ruptura no Contrato de Gestão do MEC com a organização social. 
 2020 – Fim da prestação de serviços para Cinemateca.

Ver também
TVE Brasil
Rádio MEC
TV Escola
EBC
Cinemateca Brasileira
Universidade Federal do Ouro Preto 
TV INES

Empresas de comunicação do Rio de Janeiro
Mídia do Brasil
Empresas de produção cinematográfica do Brasil